Гауэрман () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Гауэрман, Фридрих (1807—1862) — австрийский художник и график; сын Якоба Гауэрмана.
 Гауэрман, Якоб (1773—1843) — немецкий художник и график.